Нингуно, Ла Бодега има више значења:

 Нингуно, Ла Бодега (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Ла Бодега (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику